Cal Pubill (Ginestar), edifici de Ginestar (Ribera d'Ebre)
 Cal Pubill (Porrera), edifici de Porrera (Priorat)
 Cal Pubill d'en Ton, casa de l'Atmella de Segarra, al municipi de Montoliu de Segarra (Segarra)
 Cal Pubillet, casa del Soleràs (Garrigues)
 Cal Pubilló (Odèn), casa de Canalda, al municipi d'Odèn (Solsonès)